Främlingarna kan syfta på 

 Främlingarna (novellsamling) av Hjalmar Söderberg
 den religiösa gruppen Skevikarna